Wolfensberger ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Wolfensberger (* 1961), Schweizer Bildhauerin und Installationskünstlerin
 Jakob Alfred Wolfensberger (1893–1971), Schweizer Giesser und Metallunternehmer
 Jakob Wolfensberger (* 1933), Schweizer Bogenschütze
 Johann Edwin Wolfensberger (1873–1944), Schweizer Drucker
 Johann Jakob Wolfensberger (1797–1850), Schweizer Maler
 Rita Wolfensberger (1928–2020), Schweizer Pianistin, Musikpädagogin und Musikkritikerin
 William Wolfensberger (1889–1918), Schweizer Pfarrer und Autor

Wolfensberger bezeichnet:
 Steindruckerei Wolfensberger, eine seit 1902 bestehende lithographische Anstalt in Zürich